«Маленькие трагедии»:
 Маленькие трагедии — произведение А. С. Пушкина.
 Маленькие трагедии — альбом российской группы «Колибри».
 Маленькие трагедии — российская прогрессивная рок-группа.
 Маленькие трагедии (фильм, 1971) — телевизионный фильм по спектаклю ленинградского Государственного ордена Трудового Красного знамени Академического театра драмы имени А. С. Пушкина (режиссёр спектакля Леонид Вивьен, режиссёры телевизионного фильма Антонин Даусон и Леонид Пчёлкин).
 Маленькие трагедии (фильм, 1979) — экранизация произведения А. С. Пушкина (режиссёр Михаил Швейцер).
 Маленькие трагедии (фильм, 2009) — экранизация произведения А. С. Пушкина (режиссёр Ирина Евтеева).